Pine Hill (Alabama)
Pine Hill (Nova Jérsei)

Ou ainda:
Pine Hills (Flórida)

Ver também

Desambiguações de topônimos